Hayböck ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Hayböck (* 1991), österreichischer Skispringer
 Stefan Hayböck (* 1989), österreichischer Skispringer